Нижче наведено список населених пунктів повіту Ботошані, Румунія.

Ботошань